2 miejscowości w Polsce:
 Kozłówki – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców
 Kozłówki – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Kietrz